Le elezioni presidenziali in Madagascar del 1996 si tennero il 3 novembre 1996  (primo turno) e il 29 dicembre 1996  (secondo turno).

Risultati

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Presidenti del Madagascar

1996
Madagascar